Toyota Land Cruiser – samochód terenowy produkowany przez przedsiębiorstwo Toyota od 1951 roku
 Studebaker Land Cruiser – samochód osobowy produkowany przez przedsiębiorstwo Studebaker w latach 1934–1954